Am EHF-Pokal 2019/20 nahmen Handball-Vereinsmannschaften aus Europa teil, die sich in der vorangegangenen Saison in ihren Heimatländern für den Wettbewerb qualifiziert hatten. Die Pokalspiele begannen am 30. August 2019 und sollten mit dem Final Four am 23./24. Mai 2020 in der Berliner Max-Schmeling-Halle enden. Am 24. April 2020 wurde der Wettbewerb aufgrund der COVID-19-Pandemie offiziell beendet und fand keinen Titelträger.

1. Qualifikationsrunde 

Ausgeloste Spiele und Ergebnisse

2. Qualifikationsrunde

Qualifizierte Teams 

Ausgeloste Spiele und Ergebnisse

3. Qualifikationsrunde

Qualifizierte Teams 

Ausgeloste Spiele und Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A 

Ergebnisse

Gruppe B 

Ergebnisse

Gruppe C 

Ergebnisse

Gruppe D 

Ergebnisse

Torjäger

Weblinks 
 EHF-Pokal 2019/20

Einzelnachweise 

EHF European League
Handballsaison 2019/20